Даниэ́ль Дидави́ (; 21 февраля 1990, Нюртинген, Баден-Вюртемберг) — немецкий футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Даниэль Дидави является воспитанником «Штутгарта», в юношеских командах которого он выступал с 2003 года по 2008 год. 21 января 2009 года Дидави подписал контракт со «Штутгартом» до лета 2012 года. 29 июля 2010 года он дебютировал за «швабов» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2010/11 против норвежского клуба «Мольде». Его дебют в Бундеслиге состоялся 29 августа 2010 года в матче против дортмундской «Боруссия», когда он в перерыве вышел на замену вместо Георга Нидемайера.

В июле 2011 года Дидави был отдан в аренду в «Нюрнберг» на один сезон.

2 июля 2012 года Дидави продлил контракт со «Штутгартом» до 2016 года.

5 апреля 2016 года подписал 5-летний контракт с «Вольфсбургом», в который переёдет летом 2016 года после окончания контракта со «Штутгартом».

Национальная 
Дидави играет за молодёжную сборную Германии, за которую он играл и в отборочном раунде молодёжного чемпионата Европы 2013 года. 9 августа 2011 года он забил первый гол за молодёжную сборную в матче против молодёжной сборной Кипра.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Fussballdaten.de
 Профиль на Worldfootball.net
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Вольфсбург»